

Sigle 
Le sigle TAMU peut signifier :
 , une université américaine.

Sciences et techniques 
  est une espèce de papillons, de la famille des Lycaenidae.

Sciences humaines et sociales 
 Les Tamu sont une ethnie tibéto-birmane himalayenne vivant principalement dans la région de Pokhara, au Népal.
 Le  est la langue parlée par les Tamu.

Culture et société 
 Le  est un gâteau de riz philippin, obtenu en faisant bouillir du riz dans une poche tissée de feuilles de palmier.

Anthroponyme 
  est un sultan de Pate, une île du Kenya (à partir de 1713).
  est une poétesse et politicienne néo-zélandaise.
  est le nom de scène de Mikko Tamminen (1975-), un rappeur et producteur de disques finlandais.

Toponyme 

 Tamu, une ville de la région de Sagaing, en Birmanie (à sa frontière avec l'Inde). Elle a donné son nom :
 au ,
 au  ;
 le Tamu, un volcan sous-marin situé environ  à l'est du Japon. C'est le plus grand volcan du Système solaire en termes de superficie et de volume.